Достук (с киргизского — «Дружба»):

Топоним 
 Достук — село в Аламудунском районе Киргизии.
 Достук — село в Нарынском районе Киргизии.
 Достук — село в Сузакском районе Киргизии.
 Достук — село в Лейлекском районе Киргизии.

Прочее 
 «Достук» («СКА-Достук») — бывшее название футбольного клуба из Сокулука.
 «Достук» — бывшее название футбольного клуба из Узгена.
 «Достук» — футбольный клуб из Тепе-Коргона.

См. также 
 Достык